National Woman's Party, een voormalige vrouwenbeweging in de Verenigde Staten
 New Wafd Party, een politieke partij in Egypte
 Northwestern Pacific Railroad, een spoorlijn in de Amerikaanse staat Californië
 Natuurwetpartij, een voormalige politieke partij in o.a. Nederland en België